

Перовка — село, Соль-Ілецький міський округ, Оренбурзька область
 Перовка — присілок, Томський район, Томська область
 Перовка — селище, Шарлицький район, Оренбурзька область